Вуає́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на північний схід від Парижа, 105 км на схід від Ам'єна, 20 км на північний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 125 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 290,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вуаєнн на сайті французького Національного інституту географії 
 Вуаєнн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вуаєнн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вуаєнн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вуаєнн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена